Lupoglav est un toponyme qui peut désigner :

 Lupoglav, un village situé dans la municipalité de Žepče, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

 Lupoglav, un village et une municipalité située dans le comitat d'Istrie ;
 Lupoglav, un village situé dans la municipalité de Brckovljani, comitat de Zagreb.